Terrace Mountain steht für:
 Terrace Mountain (Utah)
 Terrace Mountain (Wyoming)